Deux révolutions ont institué un calendrier révolutionnaire :
 le calendrier républicain pour le calendrier révolutionnaire français (1793-1805) ;
 le calendrier révolutionnaire soviétique pour celui utilisé en URSS (1929-1940).